Himilcó (en llatí Himilco, en grec antic Ἱμίλκων) va ser un general cartaginès que va dirigir la guarnició púnica de Castulo (Hispània) l'any 206 aC.

En aquest moment la ciutat es va passar als romans, i va ser entregada a Publi Corneli Escipió pel cap local Cerdubellus.

Referències 

Cartaginesos